Tarek ist

 ein männlicher arabischer Vorname, siehe Tariq

Tarek ist der Familienname folgender Personen:

 Amro Tarek (* 1992), ägyptisch-US-amerikanischer Fußballspieler
 Hady Tarek, ägyptischer Techno-Künstler
 Marwan Tarek (* 2000), ägyptischer Squashspieler
 Tawfiq Tarek (1877–1940), syrischer Künstler und Architekt